Le mot parallèle peut avoir plusieurs significations. On le retrouve dans plusieurs domaines :

 en mathématiques, des droites ou des plans sont parallèles lorsqu'ils vont dans la même direction, ce qui  implique en dimension 2 qu'ils n'ont pas d'intersection ;
 en géographie, un cercle imaginaire parallèle à l'équateur et formé par l'ensemble des points situés à une même distance de l’équateur (vers le sud ou vers le nord) ;
 le calcul parallèle est l'exécution simultanée d'une tâche répétitive sur de multiples processeurs formant un seul système informatique. Il permet d'obtenir des résultats plus rapidement ;
 un port parallèle est un branchement utilisé pour transmettre des informations à un périphérique en parallèle, tel une imprimante, un scanner ;
 en électricité, un montage en parallèle dans un circuit électrique est un montage dans lequel les courants s'additionnent (la tension étant la même), en opposition au montage en série ;
 en fortification, dans l'ancienne tactique du siège, la parallèle est une tranchée creusée par les assiégeants parallèlement à la ligne de défense ennemie ;
 en littérature, le parallèle est un portrait croisé de deux personnes, qui se conclut en général par une sentence morale. Le pionnier du genre est l'écrivain grec Plutarque ;
 en science-fiction, un univers parallèle est une représentation imaginaire de notre monde qui diffère à l'origine par un événement.
Les Parallèles est un court métrage français sorti en 2004 et réalisé par Nicolas Saada.
Parallèles est une œuvre d'art contemporain exposée à Nantes.
Parallèles est une série française de science-fiction, sortie sur Disney+ en mars 2022.

Voir aussi